ENAH steht als Abkürzung für:

 European Network of AIDS Helplines, Kooperation von telefonischen HIV-Beratungsstellen
 Escuela Nacional de Antropología e Historia, mexikanische Hochschule für Anthropologie und Geschichte

Siehe auch:
 ENA

Abkürzung